Osoby o tym nazwisku:
 Mohamed Burhan – turecki lekkoatleta, olimpijczyk
 Qasem Burhan – katarski piłkarz